Valerian Gracias (23 de octubre de 1900 - 11 de septiembre de 1978) fue un cardenal indio de la Iglesia católica, Arzobispo de Bombay de 1950 a 1978.

Biografía 
El Emmo. Cardenal Valerian Gracias nació el 23 de octubre de 1900, en la India británica.

Sacerdocio 
Fue ordenado el 3 de octubre de 1926.

Episcopado

Obispo Auxiliar de Bombay 
El 16 de mayo de 1946, el Papa Pío XII lo nombró Obispo titular de Thennesus y Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Bombay.

Fue consagrado obispo el 29 de junio, de manos de Mons. Thomas Roberts, Arzobispo de Bombay.

Arzobispo de Bombay 
El 4 de diciembre de 1950, el Papa Pío XII lo nombró VII Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Bombay.

Cardenalato 
El 29 de noviembre de 1952, el Papa Pío XII anunció la creación de 24 cardenales, entre ellos, Mons. Valerian Gracias.

Fue proclamado Cardenal durante el Consistorio Ordinario Público del 12 de enero de 1953.

Fallecimiento 
Falleció el 11 de septiembre de 1978, a los 77 años de edad, por cáncer en la ciudad de Bombay.